6-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 6-я параллель северной широты
 6-я параллель южной широты

См. также 
 6-й меридиан